Gladsaxe (gemeente), gemeente in Denemarken
 Gladsaxe (parochie), parochie in Denemarken